„Scharnhorst” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka niemieckich okrętów:
 SMS „Scharnhorst” – krążownik pancerny (1907–1914)
 „Scharnhorst” – pancernik (1939–1943)
 „Scharnhorst” – fregata (1959–1980)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich